Пётр Филиппович Бирюков (1912 год — дата смерти неизвестна) — бригадир тракторной бригады Краснореченской МТС Фрунзенской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации в 1947 году — тракторист, бригадир комсомольско-молодёжной бригады трактористов Краснореченской МТС Фрунзенской области.

В 1947 году бригада Петра Бирюкова собрала и обмолотила в среднем по 427,5 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара на участке площадью 65 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1948 года  удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Дальнейшая судьба не известна.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Литература 
 Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор А. Табалдиев. — Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1976. Том 1. А — Бюулук −608 б.
 Герои Социалистического Труда Киргизстана. — Фрунзе: Изд. «Кыргызстан», 1966
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Библиография